Il doppio del torneo di tennis Copenaghen Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Magnus Larsson che hanno battuto in finale Hendrik Jan Davids e Libor Pimek 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (finale)
 Diego Nargiso /  Udo Riglewski (quarti di finale)

 Jacco Eltingh /  Tom Kempers (quarti di finale)
 Byron Black /  Scott Melville (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 1992
ATP Tour 1992